

Pessoas 
 Harriet Beecher Stowe
 George Robert Stowe Mead
 Madeleine Stowe

Localidades 
 Stowe House
 Stowe Township
 Stowe (Pensilvânia)

Desambiguação